Feind im Blut – film del 1930 diretto da Walter Ruttmann
Feind im Blut – film del 1957 diretto da Willy Sedler